Whitehouse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eula Whitehouse
 Harold Leslie Keer Whitehouse